Mikael Nilsson (ur. 1968) – piłkarz szwedzki, uczestnik MŚ 1994
 Mikael Nilsson (ur. 1978) – piłkarz szwedzki, uczestnik MŚ 2006